Amina Wladikowna Anschba (, engl. Transkription Amina Vladikovna Anshba; * 9. September 1999) ist eine russische Tennisspielerin.

Karriere 
Anschba, die ihr Spiel auf Sandplätzen bevorzugt, begann im Alter von vier Jahren mit dem Tennis.

Sie gewann während ihrer Karriere bisher fünf Einzel- und 17 Doppeltitel der ITF Women’s World Tennis Tour. Beim Kremlin Cup 2016 versuchte sie über die Qualifikation erstmals das Hauptfeld eines WTA-Turniers zu erreichen. Sie verlor jedoch schon ihr Auftaktmatch gegen Wiktorija Tomowa mit 4:6 und 1:6.

Turniersiege

Einzel

Doppel

Weblinks 
 
 

Tennisspieler (Russland)
Russe
Geboren 1999
Frau